Слово Цзяоцюй () в переводе с китайского языка означает «Пригородный район». Во второй половине XX века, в период массовой урбанизации, имелось много районов с таким названием. Постепенно большинство из них развились в обычные городские районы и были переименованы. Оставшиеся:
 Цзяоцюй (Цзямусы) — район городского подчинения городского округа Цзямусы провинции Хэйлунцзян (КНР).
 Цзяоцюй (Янцюань) — район городского подчинения городского округа Янцюань провинции Шаньси (КНР).